Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Scotsman, du nom d'un habitant de l'Écosse:
 Le HMS Scotsman (1918) était un destroyer de classe S lancé en 1918. Il a été remis aux ferrailleurs de navires Ward en 1937 en paiement partiel du RMS Majestic.
 Le HMS Scotsman (P243) était un sous-marin de classe S lancé en 1944 et démantelé en 1964.